Jarboli su srpska muzička grupa iz Beograda.

Istorija 
Grupa je nastala 1992. godine i sama sebe žanrovski označava kao istočnoevropski rokenrol, a slušaoci je svrstavaju pre svega u široku oblast indi popa. Članovi u vreme nastajanja bili su Daniel Kovač (gitara i glas), Boris Mladenović (gitara i glas), Žolt Kovač (bas-gitara) i Nemanja Aćimović (bubnjevi). Sonja Lončar (klavijature) se grupi priključila desetak godina kasnije, dok je Daniel odsluživao vojni rok.

Članovi

Sadašnji 
 Boris Mladenović  — gitara, vokal
 Daniel Kovač — gitara, vokal
 Žolt Kovač — bas-gitara
 Nemanja Aćimović  — bubanj
 Sonja Lončar  — klavijature

Diskografija

Studijski albumi 
 Čizmanoga (1996) 
 Dobrodošli (1999)
 Suvišna sloboda (2001)
 Buđanje proleća (2006)
 Zabava (2011)

-{EP}- izdanja 
 Samo ponekad (2000)
 Uslovna sloboda (2003)

Albumi uživo 
 Jedan čovek, jedna rezolucija (2005) 
 Podrška je važna (2014)

Učešća na kompilacijama 
 -{Gruvanje live vol. 1}- (1995) — pesma Industrija
 Ovo je zemlja za nas...?!? (Radio -{Boom93}-, 1992—1997) (1997) — pesma Da li u stvari ona nije bila oprezna?
 Korak napred, 2 koraka nazad (1999) — pesma Đavoli 
 Kao da je bilo nekad... (posvećeno Milanu Mladenoviću) (2002) — pesma Idemo
 -{Jelen Top 10 Best Of 2011}- (2011) — Podrška je važna
 Jutro će promeniti sve — Muzika iz serije (2018) — pesma Zabluda

Napomene

Izvori

Spoljašnje veze 
 Jarboli na sajtu -{Discogs}-
 Jarboli na sajtu -{Youtube}-
 Jarboli na sajtu -{Facebook}-
 Jarboli na sajtu -{MySpace}-
 Jarboli na sajtu -{Last.fm}-
 Jarboli na sajtu -{B92.fm}-
 Poenta je u entuzijazmu, a ne u novcu

Српске алтернативне рок групе
Српске инди поп групе
Српске инди рок групе
Српске психоделичне рок групе
Српске поп рок групе
Музичке групе из Београда
Музичке групе основане 1992.